Hermann Rüfenacht ist der Name folgender Personen:

* Hermann Rüfenacht (Jurist) (1867–1934), Schweizer Jurist und Diplomat
 Hermann Rüfenacht (Architekt) (1899–1975), Schweizer Architekt